Коккомико́з ко́сточковых — болезнь, вызываемая сумчатым грибом  (syn. , , конидиальная стадия ), поражающая в основном листья косточковых плодовых деревьев.

Развитие болезни 
Первые признаки начавшегося заболевания косточковых плодовых деревьев проявляются главным образом на листьях: поначалу появляются мелкие красноватые пятна, которые по мере прогрессирования болезни увеличиваются в размерах и в дальнейшем сливаются одно с другим. Установившаяся влажная прохладная погода способствует развитию розоватого налёта на ранее образовавшихся пятнах с нижней стороны листа. В случае значительного поражения листья косточковых плодовых деревьев буреют и засыхают, зачастую омертвевшая ткань выпадает, образуя рваные отверстия.

Распространённость 
Коккомикоз косточковых широко распространён на территории США и Западной Европы. В границах бывшего СССР вспышки заболевания регистрировались в Латвии, Эстонии, Белоруссии, Калининградской области, Украине. Развитию и распространению болезни благоприятствуют дождливое лето, обильные росы, сильные туманы, относительно невысокая температура воздуха (около 21°С).

Меры борьбы 
Комплекс мер по профилактике и борьбе с распространением коккомикоза косточковых включает:
 своевременную обработку растений фунгицидами;
 уборку и уничтожение опавших листьев.

Примечания

Ссылки 

 [bse.sci-lib.com/article062617.html Коккомикоз косточковых] — статья в БСЭ

Болезни растений
Болезни плодовых деревьев